Мэ́йри-Бро́нте Да́нкан (; ) — новозеландская кёрлингистка.

В составе смешанной сборной Новой Зеландии участник  (заняли двадцать восьмое место).

Достижения 
 : серебро (, 2019, 2021), бронза (, , 2020).
 : серебро (2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Little Kiwi Gone Curling (Mhairi-Bronté Duncan's blog about learn curling in Sweden)
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии